Славонски се може односити на:

 Славонци (вишезначна одредница)
 Славонија (вишезначна одредница)